Die Liste der Mannschaftskader der Division nationale (Schach) 2007/08 enthält alle Spieler, die in der luxemburgischen Division nationale im Schach 2007/08 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während Gambit Bonnevoie und Esch Rochade Reine mit je 13 Spielern auskamen, setzten die beiden Mannschaften von Le Cavalier Differdange sowie die erste Mannschaft von De Sprénger Echternach je 20 Spieler ein. Insgesamt kamen 126 Spieler zum Einsatz, von denen 14 alle Wettkämpfe mitspielten.

Punktbester Spieler mit 7,5 Punkten aus 10 Partien war Richard Dobias (Gambit Bonnevoie), je 7 Punkte erzielten Pierre Gengler, Yves Schlüter, Guy Spartz (alle Le Cavalier Differdange), Gilles Daubenfeld (Gambit Bonnevoie) und Anna Wagener (Cercle d'échecs Dudelange), wobei Spartz sieben Partien spielte, die übrigen genannten je 10.

Neben Guy Spartz erreichten mit Davit Lobzhanidze, Michel Risch (beide Le Cavalier Differdange), Pierre Christen, Claude Hoegener (beide Gambit Bonnevoie), Thomas Hisler, Roland Schilpp (beide Cercle d'échecs Dudelange), Paulo Felix (Esch Rochade Reine), Pascal Vandevoort (Schachklub Nordstad) und Yves Burdot (De Sprénger Echternach) weitere neun Spieler 100 %, wobei Risch drei Partien spielte, Vandevoort und Burdot je zwei, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2007); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2007); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 2007; ARG = Argentinien, BEL = Belgien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, ITA = Italien, LUX = Luxemburg, NED = Niederlande, ROU = Rumänien, SCO = Schottland, SRB = Serbien, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Le Cavalier Differdange I. Mannschaft

Gambit Bonnevoie

De Sprénger Echternach I. Mannschaft

Cercle d'échecs Dudelange

Le Cavalier Differdange II. Mannschaft

Esch Rochade Reine

Schachklub Nordstad

De Sprénger Echternach II. Mannschaft

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Insgesamt 12 Spieler von Le Cavalier Differdange und De Sprénger Echternach wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Ihre Ergebnisse werden separat für beide Mannschaften aufgelistet.

Weblinks 
 Saisonübersicht beim Luxemburgischen Schachverband (französisch)

Schach (Luxemburg)
Schach 2007
Schach 2008
Wikipedia:Liste